Кубок мира по водному поло среди женщин 1983 () — 4-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 13 июня по 19 июня 1983 года, в городе Квебек (Канада).

Сборные

Турнир

Итоговое положение

Матч за 3 место

Финал

Результаты встреч

Итоговое положение

Ссылки 
 HistoFINA 1908—2001 Medallists & Statistics (Volume 2)
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1983 год в водном поло